Adelaide International 2020 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt af typen GreenSet i Memorial Drive Tennis Centre i Adelaide, Australien i perioden 11. - 18. januar 2020. Det var den første udgave af Adelaide International, og der bliver afviklet fire rækker: herre- og damesingle samt herre- og damedouble. Kvindernes rækker var en del af WTA Tour 2020 i kategorien WTA Premier 700, mens mændenes rækker talte som en del af ATP Tour 2020 i kategorien ATP Tour 250.

I damesinglerækken blev topseedede Ashleigh Barty den første australske kvinde, der vandt en WTA-titel på hjemmebane i ni år, da hun i finalen vandt over Dajana Jastremska med 6-2, 7-5. Det var Bartys ottende turneringssejr på WTA Tour, mens Jastremska var i en Premier-finale for første gang i sin karriere.

Demedoubleturneringen blev også vundet af det topseedede par, idet Nicole Melichar og Xu Yifan levede op til favoritværdigheden ved at vinde titlen efter finalesejr på 2-6, 7-5, [10-5] over Gabriela Dabrowski og Darija Jurak efter at det amarikansk-kinesiske par  i andet sæt havde overlevet to matchbolde. Melichar og Xu vandt dermed for første gang en turnering sammen på WTA Tour i deres blot anden turnering som makkere. Xu vandt samtidig sin 10. turnering på WTA Tour, mens det var karrierens syvende WTA-titel for Melichar.

Herresingletitlen blev vundet af Andrej Rublev, som i finalen besejrede kvalifikanten Lloyd Harris med 6-3, 6-0, og som dermed vandt den fjerde ATP-titel i sin karriere. Rublev havde ugen forinden også vundet Qatar Open, og han blev dermed den første spiller siden 2004, der indledte en sæson på ATP Tour med turneringssejre i sæsonens første to uger. Harris var til gengæld i sin første ATP-finale nogensinde.

I herredoublerækken sejrede Máximo González og Fabrice Martin efter finalesejr på 7-6(12), 6-3 over Ivan Dodig og Filip Polášek efter bl.a. at have afværget fem sætbolde i første sæt. Den argentinsk-franske duo spillede sin første turnering som makkere og sejren var derfor makkerskabets første ATP-titel. Det var González' ottende doubletitel på ATP Tour i hans karriere, mens Martin for sjette gang i karrieren vandt en ATP-titel i double.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 1.315.595. Præmiesummen var fordelt på:
 $ 532.695 til mændenes rækker.
 $ 782.900 til kvindernes rækker.

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 30 spillere, der var fordelt på:
 20 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 2. december 2019 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 6 spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter starten på kvalifikationen meldte tre af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til tre lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 24 spillere, der spillede om de sidste seks ledige pladser i hovedturneringen. Fire af de 24 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 28 spillere, der var fordelt på:
 21 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 2. december 2019 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 4 spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter starten på kvalifikationen meldte tre af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til tre lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. En af de 16 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 16 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 0 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 14 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Adelaide International 
 WTA - Adelaide 2020 - Draws 
 ATP Tour - Adelaide International

Noter 

2020
ATP Tour 2020
WTA Tour 2020